La Lega nazionale A 2017-2018 è la 86ª edizione del torneo di primo livello del campionato svizzero di hockey su pista. Esso è organizzato dalla Federazione Svizzera di hockey su rotelle. La competizione è iniziata il 16 settembre 2017 e si è conclusa il 12 maggio 2018.

Il torneo è stato vinto dal  per la 39ª volta nella sua storia.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Risultati

Classifica finale 

Legenda:
  Partecipa ai play-off per il titolo.
      Campione di Svizzera e ammessa alla CERH European League 2018-2019.
      Ammesse alla Coppa CERS 2018-2019.
      Retrocesse in Lega Nazionale B 2018-2019.

Note:
Tre punti a vittoria, due per la vittoria ai tiri di rigore, uno per la sconfitta ai tiri di rigore, zero a sconfitta.

Play-off

Tabellone

Quarti di finale 
 (1) Biasca vs. (8) Ginevra

 (2) Diessbach vs. (7) Dornbirn

 (3) Montreux vs. (6) Thunerstern

 (4) Uri vs. (5) Uttigen

Semifinali 
 (1) Biasca vs. (5) Uttigen

 (2) Diessbach vs. (3) Montreux

Finale 
 (1) Biasca vs. (3) Montreux

Verdetti

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

Edizioni del campionato svizzero di hockey su pista